Lingua koro (Costa d'Avorio) (codice ISO 639-3 kfo)
Lingua koro (India) (codice ISO 639-3 jkr)
Lingua koro (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 kxr)
Lingua koro (Vanuatu) (codice ISO 639-3 krf)